Az ICSID a következő szervezetek rövidítése:

Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
Iparművészeti Társaságok Nemzetközi Tanácsa (International Council of Societies of Industrial Design)